Marberger ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Marberger (1777–1811), Tiroler Freiheitskämpfer und Rechtspfleger
 Karl Marberger (1910–1995), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Michael Marberger (* 1942), österreichischer Urologe

Siehe auch:
 Marperger